Kroc ist der Familienname folgender Personen:
 Joan Kroc (1928–2003), US-amerikanische Philanthropin
 Ray Kroc (1902–1984), US-amerikanischer Unternehmer, Gründer der McDonald’s Corporation

Siehe auch:
 Krock
 Krok (Begriffsklärung)
 Croc
 Crock